B400 peut faire référence à :
 Bundesstraße 400, une route fédérale allemande reliant Sontra à Herleshausen ;
 SNVI B 400, un camion du constructeur algérien SNVI.